Mio padre, libro di memorie del 1948 di Clelia Garibaldi.
 Mio padre, raccolta di scritti autobiografici del 1983 di Carlo Cassola.